«Merry Christmas II You» — тринадцятий студійний та другий різдвяний альбом американської R&B/поп-співачки Мераї Кері. Реліз відбувся 2 листопада 2010 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Мераї Кері

Альбоми Мераї Кері
Різдвяні альбоми
Альбоми Island Records